VM i snooker 2008 (officielt: 888.com World snooker Championship) fandt sted i perioden 19. april-5. maj 2008 i Crucible Theatre i Sheffield, England. Ronnie O'Sullivan blev verdensmester for tredje gang efter sejr over Ali Carter på 18-8 i finalen.

Præmiesum 
Turneringen omfattede præmier som følger:

Vinder: £250.000
Tabende finalist: £125.000
Semifinalist: £52.000
Kvartfinalist: £22.000
De sidste 16: £14.000
De sidste 32: £10.600
De sidste 48: £7.400
De sidste 64: £4.500

Højeste break i kval-turneringen: £1.000
Højeste break i hovedturneringen: £10.000
Maksimum-break i kval-turneringen: £5.000
Maksimum-break i hovedturneringen: £147.000

Total præmiesum: £1.050.000

Resultater 
Nedenfor er vist resultaterne for hver runde af hovedturneringen. Numrene i parentes ved siden af nogle af spillernes navne henviser til deres seedning (ved hvert VM deltager 16 seedede spillere og 16 kvalifikationsspillere).

Liste over 100-breaks 
Dette er en liste over 100-breaks, der blev lavet under den tv-transmitterede hovedturnering. Det højeste break udløste en præmie på 10.000 £ og et 147-break udløste en præmie på 147.000 £ – i alt 157.000 £, der blev delt, da der var to spillere, der præsterede et break på 147. I alt blev der lavet 63 100-breaks.

 147, 140, 138, 135, 133, 126, 123, 109, 106, 102, 102, 100 Ronnie O'Sullivan
 147, 128, 128, 106, 104, 100 Ali Carter 
 143, 113, 109, 103 Peter Ebdon 
 140, 124, 112, 112, 110 Stephen Hendry 
 137 Stuart Bingham 
 133, 105 Joe Swail 
 132, 127, 121, 110, 104, 102 Joe Perry 
 131, 118, 112, 110, 100 Stephen Maguire 
 126, 101 Jamie Cope 
 126 Graeme Dott 
 125 Nigel Bond 

 123, 104 Liang Wenbo 
 121, 116, 112 Mark King 
 120, 103 John Higgins 
 114, 113 Ding Junhui 
 112 Matthew Stevens
 108 Mark Selby 
 104 Ryan Day 
 104 Michael Judge 
 103, 100 Marco Fu 
 102 Mark Allen 
 102 Anthony Hamilton
 102 Shaun Murphy

Indledende kvalifikationsturnering 

Den indledende kvalifikationsturnering fandt sted i Pontin's Prestatyn i Wales mellem den 3. januar og den 5. januar 2008.

Runde 1

Runde 2

Runde 3

Kvalifikationsturnering 
Kvalifikationsturneringen fandt sted i Pontin's Prestatyn i Wales i perioden 6.-11. januar 2008. De afgørende runder fandt sted på English Institute of Sport in Sheffield i perioden 7.-10. marts 2008.

Runde 1

Runde 2-5

Kvalificerede spillere 
 17 Stuart Bingham
 18 Michael Judge
 19 Jamie Cope
 20 Dave Harold
 21 Barry Hawkins
 22 Mark King
 23 Anthony Hamilton
 24 Joe Perry
 25 Nigel Bond
 26 Joe Swail
 27 Matthew Stevens
 28 Liang Wenbo
 29 Liu Chuang
 30 Mark Davis
 31 Marco Fu
 32 Mark Allen

Statistik

Første runde 
 Debutanter i the Crucible dette år var Jamie Cope, Liu Chuang og Liang Wenbo.
 Steve Davis blev den første spiller på over 50 år, som spillede i the Crucible siden Doug Mountjoy in 1993.
 Den tabende finalist fra det foregående VM, Mark Selby, blev slået ud af kvalifikationsspilleren Mark King 10–8.
 Matthew Stevens' 10–5  nederlag til John Higgins var hans første i en førsterundekamp. Matthew Stevens forsøgte et 147 efter en meget heldig sort i midterhullet, men fejlede ved 112.
 Ding Junhuis 10–9 sejr over Marco Fu var hans første sejr i the Crucible nogensinde. Marco Fu forsøgte også et 147-break, men fejlede, da hvid røg i hul.
 Ken Dohertys 10–5 nederlag til kvalifikationsspilleren Liang Wenbo betød, at han for første gang siden sæsonen 1992/93 måtte forlade top 16 på verdensranglisten.
 Trods fem sejre i kvalifikationen måtte Liu Chuang forlade hovedturneringen efter et nederlag til Ronnie O'Sullivan i første runde.
 Debutanten Liang Wenbo blev hurtigt publikumsfavorit, da han ved en fejl ankom til arenaen sammen med kampdommerne i sin kamp mod Ken Doherty og måtte skynde sig ud igen for at blive introduceret ordentligt.
 Stephen Maguire vandt de første otte frames i den første session i sin førsterundekamp mod Anthony Hamilton. Hamilton vandt den sidste frame i sessionen og undgik total ydmygelse.

Anden runde 
 Ryan Day nåede kvartfinalerne i VM for første gang ved at slå den forsvarende mester John Higgins 13–9.
 Stephen Hendry nåede kvartfinalerne for 17. gang i sin karriere, men for første gang siden 2005.
 Liang Wenbo blev årsag til ny underholdning i sin andenrundekamp mod Joe Swail ved at sætte sig efter et stød, hvor han ikke opdagede, at han havde heldigt havde puttet en rød i hjørnehullet. Liang blev senere ramt af nemesis, da han for tidligt fejrede, hvad han troede var en 13-10 sejr over Swail. Swail fik en snooker og vandt framen. Swail kom på 12-12, men missede brun, da han skulle rydde farverne i den sidste frame og tabte 13-12. Resultatet betød, at Swail ikke kom i top 16 på verdensranglisten i den efterfølgende sæson. Efter kampen beklagede Swail, at dommeren havde genplaceret hvid i den sidste frame efter at have dømt miss og dermed givet Liang en større chance for at komme ud af en snooker. Han beskyldte også Liang for usportslig optræden ved ikke at gøre dommeren opmærksom på dette.
 Ronnie O'Sullivan lavede et 147-break mod Mark Williams i den sidste frame af deres kamp. Det var O'Sullivans 9. officielle 147-break i  karrieren, hvorved han slog Stephen Hendrys rekord på 8. Det var endvidere hans tredje i the Crucible. Ironisk nok var Mark Williams det seneste spiller, der havde lavet et maksimum-break i the Crucible, hvilket skete i 2005. 
 Efter sit nederlag til Ronnie O'Sullivan måtte Mark Williams forlade top 16 på verdensranglisten efter 12 sæsoner.
 Stephen Maguire gentog sin succes fra første runde ved at vinde de første otte frames mod Neil Robertson.

Kvartfinaler 
 Ali Carter lavede sæsonens tredje maksimum-break. Dette kom dagen efter Ronnie O'Sullivans maksimum-break. Det var første gang, at der var blevet lavet to 147-breaks i den samme ranglisteturnering. Peter Ebdon var tæt på at lave 147-break i framen forinden, men missede den 15. sorte. På bordet ved siden af forsøgte Stephen Hendry også et maksimum-break, men missede den 15. røde.
 Stephen Hendry nåede sin karrieres 12. semifinale i the Crucible (første gang siden 2004) og slog dermed Steve Davis' rekord på 11.
 Liang Wenbo blev den første kineser, der havde nået kvartfinalen ved VM.

Semifinaler 
 Ronnie O'Sullivan ydmygede Stephen Hendry 8-0 i deres anden session og vandt dermed 12 frames i træk, da han også vandt den første frame i tredje session. Det var første gang, at Hendry havde tabt en hel session i the Crucible. Efter kampen sagde Hendry, at han betragtede O'Sullivans præstation som: "the best that anyone has played against me".
 Ali Carter nåede sin første finale i en ranglisteturnering ved at slå Joe Perry 17-15.

Finale 
 For første gang i turneringens historie havde begge finalister lavet 147 tidligere i turneringen. Ingen andre spillere havde præsteret et 147-break.
 For første gang siden 1991 spillede to englændere i finalen. Ved 1991 slog John Parrott Jimmy White med 18-11.
 Ronnie O'Sullivan blev den blot tredje spiller, der havde vundet mere end to titler i the Crucible efter Steve Davis og Stephen Hendry.
 Starten af den sidste session blev kort afbrudt af en streaker. Det samme skete i finalen i 2004.
 I interview efter kampen indrømmede begge spillere at de ikke havde spillet deres bedste. Ronnie O'Sullivan udtalte: "Ali and I are disappointed not to put on a better performance". Carters præstation blev beskrevet som "sløv".

Se også 
Liste over verdensmestre i snooker

Fodnoter

Kilder og referencer 

2008
Sport i 2008